Por pandorga puede entenderse

Pandorga,  término usado para referirse a las cometas o papalotes en Paraguay y en un pueblo de Veracruz, México.
Pandorga, una fiesta celebrada en Ciudad Real, España.
 Pandorga, término usado en el dialecto murciano para referirse a la zambomba.
 En el dialecto canario es una red de pesca con un aro, que termina en forma de embudo y sin salida, donde quedan atrapados los peces. Se usa en charcos desde los que uno puede situarse encima para tirar fuertemente hacia arriba.